Henrik Johan de Leth er navnet på flere personer:

 Henrik Johan de Leth (1702-1754) – dansk godsejer
 Henrik Johan de Leth (vicelandsdommer) (1761-1845) – dansk godsejer, etatsråd og vicelandsdommer, sønnesøn af ovennævnte